Lee Anderson Grant, né le  à Hemel Hempstead, est un footballeur anglais qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Le , il est prêté pour une saison à Stoke City, handicapé par la blessure de son gardien titulaire Jack Butland. Préféré à Shay Given, Grant devient titulaire dès le mois de  et s'engage définitivement avec les Potters à l'ouverture du marché des transferts hivernal de . Il prend part à dix-neuf matchs avec les Potters avant de quitter Stoke City en .

Le , Lee Grant s'engage pour deux saisons avec Manchester United en qualité de troisième gardien de but. Le , il dispute son premier match avec les Red Devils en étant titularisé contre Derby County en Coupe de la Ligue anglaise (2-2).

Le , il prolonge son contrat de un an avec Manchester United. En fin de contrat en mai 2022, le club annonce sa retraite.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Naissance à Hemel Hempstead
Naissance en janvier 1983
Joueur du Derby County FC
Gardien de but du Burnley FC
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Sheffield Wednesday FC
Gardien de but du Stoke City FC
Gardien de but du Manchester United FC